Hospodářství může znamenat:

 Ekonomika – souhrn hospodářských činností nějakého subjektu
 Ekonomie –  věda o hospodářských činnostech a vztazích
 Statek (zemědělství) – samostatná zemědělská jednotka

jiné
 Chrámové hospodářství
 Národní hospodářství
 Národohospodářství
 Palácové hospodářství
 Sociálně-tržní hospodářství
 Vodní hospodářství
 Vodní hospodářství v Česku

Externí odkazy